Hoogte, de afstand tussen een referentiepunt en een voorwerp
Hoogte (astronomie), de hoek die een hemellichaam maakt met de horizon
Hoogte (ringtheorie), het aantal strikte inclusies in de langste keten van priemidealen in 
Hoogte (geografie), de hoogte van een locatie ten opzichte van het nulvlak
De Hoogte (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen

Plaatsen 
 De Hoogte (wijk), een wijk in de stad Groningen
 De Hoogte (Het Hogeland), een buurtje in de gemeente Het Hogeland in de provincie Groningen
 De Hoogte (Kampen), een deelwijk van de Kamperse woonwijk Het Onderdijks